Gleck bezeichnet

 Almdorf Gleck, denkmalgeschützte Ortslage von Pfafflar, Tirol
 Gleckspitze, auch Gleck, 2957 m hoher Berg in Trentino-Südtirol

Siehe auch:
 Clegg